Kettelwell est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Kettlewell, village du Yorkshire du Nord en Angleterre.

Patronyme 

 Bernard Kettlewell (1907-1979), zoologiste britannique.

Personnage de fiction 
 Dale Kettlewell, personnage de fiction de la série américaine Greek, interprété par Clark Duke.

Patronyme anglais